Kramar ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Kramar (* 1991), slowenischer Fußballspieler
 Ernst Ludwig Kramar (1902–1978), deutscher Elektroingenieur und Erfinder
 Hubert Kramar (* 1948), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Aktionist
 Jenö Kramár (1895–1981), ungarischer Kinderarzt
 Ulla Kramar-Schmid (* 1966), österreichische Journalistin

Siehe auch:
 Karel Kramář (1860–1937), tschechischer und tschechoslowakischer Politiker sowie erster tschechoslowakischer Ministerpräsident